Leonid Aleksandrovitch Komarov – en russe :  aussi transcrit Leonid Aleksandrovitš Komarov (en finnois) – dit Leo Komarov, (né le  à Narva en République socialiste soviétique d'Estonie, actuelle Estonie) est un joueur professionnel finlando-russe de hockey sur glace. Ses parents sont russes d'ethnie carélienne.

Biographie

Carrière en club 
En 2005, il commence sa carrière en  avec l'. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les  au sixième tour, en . La saison suivante, il signe aux Pelicans Lahti. En 2009, il intègre l'effectif du HK Dinamo Moscou dans la Ligue continentale de hockey. Il remporte la Coupe Gagarine 2012. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les  contre les Canadiens de Montréal.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2005-2006|| Ässät Pori|| SM-liiga|| 44|| 3|| 3|| 6|| 106|| 14|| 1|| 3|| 4|| 22
|-
| 2006-2007|| Pelicans Lahti|| SM-liiga|| 49|| 3|| 9|| 12|| 108|| 6|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| 2007-2008|| Pelicans Lahti || SM-liiga|| 53|| 4|| 10|| 14|| 76|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| Pelicans Lahti || SM-liiga|| 56|| 8|| 16|| 24|| 144|| 10|| 0|| 1|| 1|| 16
|-
| 2009-2010|| HK Dinamo Moscou|| KHL|| 47|| 5|| 11|| 16|| 44|| 4|| 0|| 1|| 1|| 16
|-
| 2010-2011 || OHK Dinamo || KHL || 52|| 14|| 12|| 26|| 70|| 6|| 4|| 2|| 6|| 2
|-
| 2011-2012 || OHK Dinamo || KHL || 46|| 11|| 13|| 24|| 58|| 20|| 5|| 2|| 7|| 49
|-
| 2012-2013 || Marlies de Toronto || LAH || 14|| 6|| 3|| 9|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || OHK Dinamo || KHL || 13|| 2|| 8|| 10|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 42|| 4|| 5|| 9|| 18|| 7|| 0|| 0|| 0|| 17
|-
| 2013-2014 || HK Dinamo Moscou || KHL || 52|| 12|| 22|| 34|| 42|| 7|| 3|| 1|| 4|| 22
|-
| 2014-2015 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 62|| 8|| 18|| 26|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 67 || 19 || 17 || 36 || 40 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 82 || 14 || 18 || 32 || 31 || 6 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2017-2018 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 74 || 7 || 12 || 19 || 31 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2018-2019 || Islanders de New York || LNH || 82 || 6 ||20 ||26 ||42 ||8 ||1 ||1 ||2 ||8
|-
| 2019-2020 || Islanders de New York  || LNH ||48 || 4 || 10 || 14 || 10 || 	17 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| 2020-2021 || Islanders de New York || LNH || 33 || 1 || 7 || 8 || 15 || 19 || 0 || 3 || 3 || 14
|-
| 2021-2022 || Islanders de New York || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 18|| 4|| 2|| 6|| 12|| 16|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
| 2022-2023 || Luleå HF || SHL || || || || || ||

| 490 || 63 || 107 || 170 || 205 || 59 || 2 || 7 || 9 || 45

En équipe nationale 

| 2006 || align=left| Finlande U20 || align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 0|| 3|| 3|| 32|| -1|| align="left"
|-
| 2007 || align=left| Finlande U20 || align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 2|| 1|| 3||  16|| -1|| align="left"| place
|-
| 2009 || align=left| || align="left"| Championnat du monde || 5|| 0|| 1|| 1|| 4|| +1|| align="left"| place
|-
| 2010 || align=left| Finlande || align="left"|Championnat du monde || 7|| 1|| 0|| 1|| 0|| -1|| align="left"| place
|-
| 2011 || align=left| Finlande || align="left"| Championnat du monde || 8|| 0|| 2|| 2|| 2|| +2|| align="left"
|-
| 2012 || align=left| Finlande || align="left"| Championnat du monde || 10|| 1|| 0|| 1|| 4|| -1|| align="left"|  place
|-
| 2014 || align=left| Finlande || align="left"| Jeux olympiques || 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| +3|| align="left"
|-
| 2014 || align=left| Finlande || align="left"| Championnat du monde || 10|| 1|| 2|| 3|| 6|| -1|| align="left"
|-
| 2015 || align=left| Finlande || align="left"| Championnat du monde || 7|| 2|| 1|| 3|| 29|| +2|| align="left"|  place
|-
| 2016 || align=left| Finlande || align="left"| Championnat du monde || 10 || 3 || 4 || 7 || 8 || +6 || align="left"
|-
| 2016 || align=left| Finlande || align="left"| Coupe du monde || 3 || 0 || 1 || 1 || 2 || -1 || align="left"|  place
|-
| 2022 || align=left| Finlande|| align=left| Jeux olympiques || 6|| 1|| 0|| 1|| 2|| +2|| align="left"

Trophées et honneurs personnels 
 2011 : participe avec l'association de l'Ouest au  Match des étoiles de la Ligue continentale de hockey.

Références 

Naissance en janvier 1987
Naissance à Narva
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur russe de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Champion olympique de hockey sur glace
Champion olympique finlandais
Médaillé de bronze olympique finlandais
Attaquant de hockey sur glace
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Joueur des Islanders de New York
Champion de la Coupe Gagarine